Раймунд III (ум. после 944) — граф Тулузы (с 924).
 Раймунд III (ок. 1140—1187) — граф Триполи (с 1152).